А́йхгорн, Э́йхгорн () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Айхгорн, Вернер (1922—2005) — немецкий актёр, отец Кристофа Айхгорна.

 
 Эйхгорн, Герман фон (1848—1918) — германский государственный и военный деятель, прусский генерал-фельдмаршал.
 Эйхгорн, Иоганн (1906—1939) — немецкий серийный убийца.
 Айхгорн, Иоганн Альбрехт Фридрих (1779—1856) — прусский политический деятель.
 Эйхгорн, Иоганн Готфрид (1752—1827) — немецкий протестантский теолог и востоковед.
 Эйхгорн, Карл Фридрих (1781—1854) — немецкий юрист, сын Иоганна Готфрида Эйхгорна.
 Айхгорн, Кристоф (род. 1957) — немецкий актёр и режиссёр.
 Айхгорн, Луис Гильермо (1942—2022) — аргентинский католический прелат, третий епископ Гуалегуайчу.
 Айхгорн, Михаил Амброс (1758—1820) — австрийский историк.
 Айхгорн, Урс (род. 1979) — швейцарский кёрлингист.
 Айхгорн, Христофор (1837—1889) — шведский литературовед.
 Эйхгорн, Эмиль (1863—1925) — немецкий социалист.
 Айхгорн, Ян (род. 1981) — немецкий саночник, чемпион Европы.

См. также 
 Айкхорн